Córrego Ponte de Tábua é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos. É afluente do rio Monjolinho.

Ponte de Tábua, Córrego
Ponte de Tábua